Aaron Sorkin (1961-), un scénariste et producteur américain
 Arleen Sorkin (1956-), une actrice, scénariste et productrice américaine.
 Marc Sorkin (1902-1986), monteur, assistant réalisateur, réalisateur et producteur lituanien.
 Michael Sorkin (1948-2020),  architecte urbaniste américain